Sabacon distinctum is een hooiwagen uit de familie Sabaconidae.

Sabaconidae